Абдулжали́лов — фамилия. Известные носители:
 Абдулжалилов, Абдула Гамзатович (род. 1990) — российский дзюдоист.
 Абдулжалилов, Фазиль Апасович (1913—1974) — ногайский писатель.
 Абдулжалилов, Шамиль Магомедович (род. 1986) — российский кикбоксер.